La denominación Condado de Tyler puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Tyler, condado de Texas.
 Condado de Tyler, condado de Virginia Occidental.